RGP peut signifier :
 Rame à grand parcours, un autorail de la SNCF ;
 Recensements généraux de la population ;
 Régiment du génie parachutiste ;
 Réseau GNSS permanent, un réseau de stations de mesure GNSS - de géodésie - fixes, mis en place par l'Institut géographique national et ses partenaires, en France.